Czarna Rola – część miasta Poznań 
 Czarna Rola – przysiółek wsi Jedlanka w województwie mazowieckim
 Czarna Rola – część wsi Maków w województwie mazowieckim
 Czarna Rola – część wsi Rożniaty w województwie podkarpackim